The Last of Us (mediafranchise)
 The Last of Us (computerspel), een computerspel uit 2013
 The Last of Us Part II, een computerspel uit 2020
 The Last of Us (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het computerspel
 The Last of Us (film) (Akher wahed fina), een Tunesische film uit 2016 van Ala Eddine Slim